Astronomia, astrofísica i astronàutica:
 Orbital relatiu a l'òrbita, camí que un objecte recorre a l'espai al voltant d'un altre objecte, sota la influència d'una força centrípeta
 Deteriorament orbital, procés de la reducció de l'altura de l'òrbita d'un satèl·lit
 Dominància orbital, situació en què un cos celeste n'escombri d'altres a la seva òrbita 
 Elements orbitals, conjunt de paràmetres que permeten definir de manera unívoca les característiques de l'òrbita d'un astre, la seva disposició a l'espai i la posició de l'astre sobre l'òrbita
 Excentricitat orbital, paràmetre de l'òrbita que defineix la configuració de secció de con de forma absoluta
 Fase orbital, en astrodinàmica, ajust de l'hora i la posició d'una nau espacial al llarg de la seva òrbita
 Inserció orbital, conjunt de maniobres que ha de realitzar un vehicle espacial per tal de poder entrar en òrbita al voltant d'un cos celeste
 Maniobra orbital, ús de sistemes de propulsió per canviar l'òrbita d'una nau espacial
 Manteniment orbital o sustentament orbital, conjunt d'operacions necessàries per mantenir una nau espacial en una determinada òrbita
 Node orbital, un dels dos punts on una òrbita inclinada creua un pla de referència
 Període orbital, temps que triga un objecte celeste a completar la seva òrbita
 Pla orbital, pla geomètric en el qual està continguda l'òrbita
 Ressonància orbital, situació en què l'òrbita de dos cossos celestes tenen períodes de translació que, en ser dividits entre ells 
 Trobada orbital, maniobra orbital on dues naus espacials arriben a la mateixa òrbita i s'aproximen a una distància curta
 Velocitat orbital, velocitat a la qual un objecte gira entorn del baricentre d'un sistema, normalment al voltant d'un altre cos amb molta més massa
 Vol espacial orbital o vol orbital, vol espacial on una nau espacial es col·loca en una trajectòria on pot romandre en l'espai almenys una òrbita completa
 Física i química:
 Orbital atòmic, cadascuna de les funcions d'ona que descriuen l'estat estacionari dels electrons que formen part d'un àtom
 Orbital molecular, cadascuna de les funcions d'ona, solució de l'equació de Schrödinger, associades a un electró que forma part d'una molècula
 Orbital d'antienllaç, orbital molecular caracteritzat perquè hi ha una densitat electrònica petita entre els nuclis atòmics
 Orbital de tipus gaussià o orbitals gaussians, funcions emprades com a orbitals atòmics per al càlcul d'orbitals electrònics en molècules i nombroses propietats que en depenen
 Orbital de tipus Slater, funcions emprades com a orbitals atòmics en el mètode d'orbitals moleculars com a combinació lineal d'orbitals atòmics
 Hibridació d'orbitals, combinació d'orbitals atòmics que pertanyen a un mateix àtom amb l'objectiu de crear-ne de nous que permeten explicar les geometries de les molècules i les forces dels enllaços
 Organitzacions:
 Orbital (grup), duet de música electrònica format pels germans Paul i Phil Hartnoll
 Orbital ATK, empresa aeroespacial i de defensa estatunidenca formada el 2015 amb la fusió d'Orbital Sciences Corporation i part d'Alliant Techsystems
 Orbital Sciences Corporation , encara que comunament es coneix com a Orbital, empresa americana que s'especialitza en la fabricació i llançament de satèl·lits
 Miscel·lània: Línia Orbital Ferroviària, projecte de construcció d'una línia ferroviària a Catalunya